James Gunn (1753–1801) – senator Stanów Zjednoczonych ze stanu Georgia
 James Gunn (1920–1966) – amerykański scenarzysta
 James E. Gunn (1923–2020) – amerykański pisarz gatunku fantastyki naukowej
 James E. Gunn (ur. 1938) – amerykański astronom
 James Gunn (ur. 1966) – amerykański reżyser, scenarzysta i aktor